Coulaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Coulaceae ingår i ordningen sandelträdsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Coulaceae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Coulaceae